Жозеф-Анн-Огюст-Максимильен де Крой (; 12 октября 1744, Париж — 14 октября 1839, Авре (Эно), герцог д'Авре и де Крой, пэр Франции, князь Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — французский военный и государственный деятель.

Биография 

Сын Луи-Фердинанда-Жозефа де Кроя, герцога д'Авре и де Кроя, и Мари-Луизы-Кюнегонды де Монморанси-Люксембург.

Суверенный сеньор части Фенетранжа в Лотарингии, маркиз де Шемери, де Тиль-Шато и де Вайи, граф де Амес и Фонтенуа-Ле-Шато, виконт де Лангль, барон де Туркуэн, дю Бьес, и прочее, наследный шателен города Монс.

В 16 лет начал военную службу лагерным адъютантом при своем отце. Был рядом с ним в бою у Феллингхаузена 16 июля 1761, где тот получил смертельное ранение.

Кроме титулов унаследовал должность губернатора Шлеттштадта. Полковник Фландрского пехотного полка (23.06.1767), бригадир (1.03.1780), лагерный маршал (1.01.1784).

11 апреля 1789 избран депутатом Генеральных штатов от дворянства бальяжей Амьен и Ам. Примкнул к меньшинству, враждебному любым реформам, протестовал против объединения трех сословий и декларации прав человека.

В 1791 году эмигрировал, сначала в Германию, затем в Испанию, где одна из его теток была замужем за маркизом де Гуадалете, адмиралом Арагона. Выполнял в этой стране частные поручения Людовика XVI. Людовик XVIII назначил де Кроя своим представителем при испанском дворе. По утверждению современников, в качестве посла оказался не на высоте. Герцог д'Аваре написал 15 февраля 1794: «Я содрогаюсь, видя столь важные интересы в настолько простодушных руках». Самый крупный скандал был вызван амурной интрижкой герцога с женой посланника Французской республики Периньона.

Выполнял различные поручения Людовика XVIII, относившегося к нему с большим доверием. Сопровождал короля при его возвращении во Францию во время Первой Реставрации. 4 июня 1814 возведен в достоинство пэра Франции, 22 июня назначен капитаном первой роты телохранителей короля («белая рота», или «рота де Кроя»), 8 августа произведен в генерал-лейтенанты армий короля.

В составе Верхней палаты голосовал за казнь маршала Нея, поддерживал прерогативы короны.

В 1816 году в качестве чрезвычайного посла встречал в Марселе принцессу Обеих Сицилий, невесту герцога Беррийского.

В 1825 году уступил пост капитана гвардии своему зятю, принцу де Сольру, но сохранил прилагающиеся почести.

Отказался присягнуть Луи-Филиппу и эмигрировал в Бельгию. Умер в своем замке Авре, близ Монса, в 1839 году. Его наследник, маркиз д'Авре, умер еще в 1828 году, и линия Крой-Авре пресеклась в мужском колене.

Награды 

 Кавалер ордена Святого Людовика (1779)
 Орден Золотого руна (1790)
 Командор ордена Святого Людовика (23.08.1814)
 Большой крест ордена Святого Людовика (5.05.1816)
 Большой крест ордена Карлоса III
 Кавалер ордена Почетного легиона (18.05.1820)
 Офицер ордена Почетного легиона (19.08.1823)

Семья 

Жена (20.02.1762): Аделаида-Луиза-Анжелика-Габриель де Крой-Сольр (6.12.1741—27.04.1822), дочь герцога Эммануэля де Кроя, маршала Франции, и Анжелики-Аделаиды д’Аркур. Брачный контракт подписан 16 февраля королем и членами королевской фамилии, свадьба отпразднована с большой пышностью во дворце Кроев в Париже.

Дети:
 Аделаида-Мари-Луиза-Жюстина-Жозефина де Крой (10.07.1768—3.09.1846). Муж (9.04.1788): Эммануэль-Мари-Максимильен де Крой (1768—1842), принц де Сольр
 Амели-Габриель-Жозефина де Крой (13.04.1774—16.01.1847). Муж (23.01.1790): Шарль-Луи-Габриель де Конфлан, маркиз д’Армантьер (1772—1849)
 Полин-Амели-Луиза-Жозефина де Крой (25.09.1776—11.12.1849)
 Кристиан-Огюст-Жозеф-Шарль де Крой (28.01.1778—7.3.1780)
 Эрнест-Эммануэль-Жозеф де Крой (20.03.1780—13.04.1828), маркиз д’Авре

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Pairs de France, pp. 231—232 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VI. — P.: Arthus Bertrand, 1826
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 86—87 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. III. — P.: Bourloton, 1891, p. 325
 Monographie de Croy // La Picardie : revue littéraire et scientifique. T. XIV. — Amiens: Lenoel-Herouart, 1868, pp. 560—561
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 592
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 182

Ссылки 

 
 

Гранды Испании
Пэры Франции
Участники Семилетней войны
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские эмигранты времён Французской революции
Послы Франции в Испании
Генералы Франции XVIII века
Дом де Крой
Герцоги де Крой